Scalpay (Binnen-Hebriden), een eiland in de Binnen-Hebriden, nabij Skye
Scalpay (Buiten-Hebriden), een eiland in de Buiten-Hebriden, nabij Na Hearadh (Harris)